{{Вершина
 |Название                = Бирстадт
  |Национальное название  = en/Mount Bierstadt
 |Изображение             = Marmotmtn.jpg
  |Подпись                = 
 |Координаты              = 39/34/57/N/105/40/8/W
  |CoordScale             = 
 |Страна                  = США
  |Регион                 = Колорадо
 |Горная система          = Скалистые горы
  |Хребет или массив      = Передовой хребет (Скалистые горы)
 |Высота                  = 4287
  |Источник высоты        = .

В связи со своей небольшой относительной высотой Бирстадт считается лёгкой горой для восхождения, а так как она расположена недалеко (ок. 60 км по прямой) от столицы штата, Денвера, она никогда не испытывает недостатка в туристах. Как и большинство вершин Колорадо, лучшими месяцами для восхождения на Бирстадт считаются июль и август. Наиболее короткий и удобный путь для восхождения лежит через западный склон, примечательный значительным количеством туров. После покорения Бирстадт многие туристы отправляются по полукруглому зубчатому гребню  на покорение близлежащей вершины Эванс, обходя долину с озером Эбисс, лежащую между этими горами.

В 1934 году Бирстадт была покорена на лыжах: считается, это было сделано впервые таким образом.

См. также 
 Эванс — гора чуть большего размера, находящаяся рядом с Бирстадт, также впервые покорённая Альбертом Бирштадтом в том же 1863 году
  (имеются в виду горы высотой более 14 000 футов, то есть 4267,2 метров)

Примечания

Ссылки 
 
 Гора Бирстадт  на сайте peakbagger.com
 

Горы Колорадо